Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1894 war ein Tenniswettbewerb in London.

In der dritten Auflage der Challenge Round zwischen Joshua Pim und Wilfred Baddeley konnte sich erneut Pim durchsetzen.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 252.

Herreneinzel
1894